Pascal Egloff (ur. 8 sierpnia 1992 w Grabs) – szwajcarski skoczek narciarski, brązowy medalista konkursu drużynowego Zimowego Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy 2009, startujący w Pucharze Kontynentalnym, Pucharze Świata, Pucharze FIS. Wystąpił też na Mistrzostwach Świata Seniorów 2011 i kilku mistrzostwach świata juniorów.

Jest bratem skoczka narciarskiego, Luki Egloffa. Skoki narciarskie uprawiał również ich ojciec, Paul Egloff.

9 marca 2015 ogłosił zakończenie kariery.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Egloffa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Egloffa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty P. Egloffa na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Einsiedeln – 6 października 2012 (3. miejsce)
  Villach – 14 lipca 2013 (3. miejsce)
  Kranj – 10 sierpnia 2013 (3. miejsce)
  Einsiedeln – 7 września 2013 (2. miejsce)
  Einsiedeln – 8 września 2013 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1992